Cet article présente les personnages de la série télévisée Physique ou Chimie.

Professeurs et Direction de Zurbarán

Alphonse Madrona 
Alphonse Madrona (Adolfo Madroña Bermudez) interprété par Joaquín Climent (VF : Bruno Magne) – Saisons 1 à 4.

Directeur des études / Conseiller d'éducation

Il est chargé du bon fonctionnement de Zurbaran et ne tolère d'écart de personne. Il a de nombreux conflits avec son fils, Roch, il n'est pas sûr que son fils peut être un bon enseignant et un bon exemple pour les élèves. 
Mais plus tard, il découvre qu'il est atteint d'une tumeur au cerveau. Il doit alors faire face à sa peur de la mort et à sa crise familiale. Il trompe sa femme avec Loli, la mère de Paola et d'Isaac. Celle-ci portera plainte contre Alphonse et Roch car c'est ce dernier qui était chargé de surveiller les élèves lors de l'excursion de classe qui aura été fatale à son fils Isaac, mais la plainte n'aboutira pas. Dans la saison 4, il devient l'agent de Roch puis prend sa retraite anticipée afin de préserver le poste de Clara. Il revient lors du dernier épisode de la saison 7, pour la fermeture du lycée Zurbaran.

Clara Yañez 
Clara Yañez interprétée par Nuria González (VF : Isabelle Leprince) – Saisons 1 à 6.

Directrice du lycée / Professeur d'anglais / Professeur de géographie / Conseillère d'éducation

Toutes les règles et les problèmes de Zurbarán passent toujours par Clara, c'est elle la vraie patronne du lycée.
Sous son apparence froide, elle est une femme de 45 ans en crise. Son seul amour était le père de Ruth, une de ses élèves.
En perdant l'élection pour la direction du lycée contre Olivia, elle doit reprendre les cours d'anglais et aura du mal au début.
Elle devient la tutrice de Ruth à la mort de ses parents.
Elle aura du mal à se remettre de l'agression par Jules et Rodri.
À la saison 4, elle prend le poste de conseillère d'éducation après le départ d'Alphonse. Dans la saison 5, elle recueille Roman chez elle. Dans la saison 6, elle aidera la mère de Roman à se rapprocher de ce dernier. Elle tombera amoureuse de Ricardo, celui qui s'occupera de la maintenance du lycée. Après une histoire un peu compliquée avec ce dernier, elle finira par le rejoindre en Argentine à la fin de la saison 6. Elle revient lors du dernier épisode de la saison 7, pour la fermeture du lycée Zurbarán.

Olivia Díaz 
Olivia Díaz (Olimpia Díaz) interprétée par Ana Milán (VF : Nathalie Homs) – Saisons 1 à 7.

Professeur d'anglais / Directrice du lycée

Considérée comme une prof sévère, expérimentée et exigeante, c'est la plus détestée, et la plus redoutée des élèves. À tel point  que certains de ses élèves lui ont tendu un piège en l'accusant de racisme, mais par la suite les autres professeurs apprennent par Jan qui s'est confié à Roch que c'était un coup monté. Malgré son image de femme forte, elle est en fait fragile. Enfin, sa vie devient pimentée lorsqu'elle a une liaison avec son collègue Roch, liaison qui va avoir des conséquences inattendues : une grossesse.

Ambitieuse, Olivia arrive à organiser des élections pour la direction du Lycée Zurbarán, d'où elle sort victorieuse grâce à un vote inattendu, celui de Félix. Malgré ce succès, entre sa grossesse et l'Association des parents d'élèves à gérer, elle comprend qu'occuper le poste de directrice n'est pas si facile. Dans la saison 3, Martin parvient à lui prendre la direction de l'établissement alors qu'Olivia accouche de son bébé, Dario. Greg deviendra la nounou de Dario. Il s'avère toutefois que Dario est le fils de Félix et non de Roch. Elle aura une relation avec le docteur Ferrán, le père de David, lorsque Dario tombe malade. Elle se rend alors compte qu'il est marié et décide de mettre fin à cette relation. 

À partir de la saison 5, Olivia se met en couple avec Martin qui a quitté Blanche le jour du mariage pour se mettre avec elle. Ils achèteront une maison ensemble. Cependant, leur situation va de plus en plus se dégrader au fil de la saison 6 et malgré tous les efforts de cette dernière pour maintenir leur couple, ils finiront par se séparer. Olivia aura une relation avec Vaquero sans pour autant sortir avec. Par la suite elle commencera une relation avec Enrique, le nouveau directeur. Elle le quitte lorsqu'elle découvre qu'il souhaite vendre le lycée, elle organise alors des manifestations avec les élèves pour le faire céder.

Roch Madrona 
Roch Madrona (Roque Madroña Castro) interprété par Bart Santana (VF : Nessym Guetat) – Saisons 1 à 5.

Professeur d'art / fils d'Alphonse

Roch est l'un des enseignants les plus jeunes et a une relation enviable avec ces étudiants, en particulier avec Jan, qui voit en lui un potentiel énorme avec ses dessins et bandes dessinées. Pour divers problèmes personnels avec son père Alphonse, il est sur le point de quitter le travail à plusieurs reprises, en particulier lorsqu'il menace physiquement deux élèves. Par la suite, il tombe amoureux d'Olivia, professeur d'anglais. Il pensera être le père de l'enfant qu'elle attend mais on apprendra qu'il s'agit de Félix. À la suite de manipulations de Leo, son ex, Olivia et lui se séparent. Pendant un certain temps, Paola le tiendra responsable de la mort de son frère jusqu'à ce qu'elle apprenne qui est le vrai coupable.

Toutefois, Roch doit faire face à ses responsabilités car il a une petite fille.
Parallèlement, il a des problèmes de drogue qui vont se confirmer et s'aggraver au fil de la série… qu'il arrive à régler pendant l'ellipse entre la saison 4 et 5. En conséquence de ces problèmes de drogue, il aura une relation avec une élève, Alma. C'est à la suite de la rupture avec elle, qui considérait comme sa muse pour ses peintures, qu'il tombera dans la drogue et devra se faire soigner avec l'aide de Clara. 

Roch aura aussi une relation avec Marina, il part dans le dernier épisode de la saison 5 pour aller s'occuper de sa fille à Londres.

Il revient lors du dernier épisode de la saison 7, pour la fermeture du lycée Zurbarán.

Irène Calvo 
Irène Calvo (Irene Calvo) interprétée par Blanca Romero (VF : Véronique Desmadryl) – Saisons 1 à 4.

Professeur de philosophie
	
Grande amie de Blanche. Quelques jours avant de commencer son nouveau travail en tant que professeur, Irène, 27 ans, passe une nuit avec Isaac, qui s'avère finalement être l'un de ses élèves. Depuis lors, tout est un flux continu d'insinuations entre le couple, qui veut garder leur relation secrète. Elle démissionne au début de la saison 2 avant que les choses ne tournent mal, car la direction a découvert sa liaison. Mais grâce à l'aide d'Isaac et la volonté de beaucoup d'élèves, elle revient malgré les controverses de quelques-uns. Dans la saison 3, Irène héberge sa nièce Violette jusqu'au jour où Violette couche avec Jules, sa mère la surprend avec donc elle l'envoie dans un pensionnat. Irène tombe amoureuse de Thomas, un enseignant américain, avec lequel elle se mariera à Las Vegas lors d'un voyage. Elle s'en ira avec ce dernier à la fin de la saison 4. Elle revient dans le dernier épisode de la saison 7, pour assister à la fermeture du lycée Zurbarán. Lors de la fermeture du lycée, Irène est enceinte.

Blanche Román 
Blanche Román (Blanca Román) interprétée par Cecilia Freire (VF : Marie Chevalot) – Saisons 1 à 4.

Professeur de littérature

Grande amie d'Irène. Blanche est une autre des nouvelles enseignantes du lycée, elle est celle qui aura le plus de difficultés à s'adapter à son nouvel emploi. Elle finit par gagner le respect des étudiants, mais elle l'obtient en donnant une nouvelle approche de son cours et avec le soutien de son amie Irène, avec qui elle partage un appartement. Elle s'identifie à Paola, qui rêve de devenir écrivain. Blanche se rappelle qu'elle était pareil à son âge. Elle aura une liaison avec Jonathan, le professeur de sport, mais sa peur du sexe et le départ précipité de ce dernier au Mexique ne permettra pas d'approfondir la liaison. Elle consultera un psychologue afin de résoudre ses problèmes d'anorexie sexuelle et de vaginisme et tombera amoureuse de Mario, ex-petit ami d'Irène, avec qui elle a réussi à surmonter ses peurs. Après Blanche tombe amoureuse de Berto, le frère de Joy mais Martin, le nouveau directeur du lycée, la demande en mariage. Elle accepte mais sort toujours avec Berto.
Lors de la cérémonie du mariage, elle accepte d'épouser Martin mais lui non.
Elle part à New York après le mariage. Elle revient avec Berto lors du dernier épisode de la saison 7, pour la fermeture du lycée Zurbarán.

Jonathan 
Jonathan interprété par Michel Gurfi (VF : Frédéric Popovic) – Saison 1.

Professeur d'éducation physique et sportive

C'est un professeur débutant lorsqu'il arrive à Zurbarán tout comme Blanche et Irène, il a été choisi pour tenir le cours d'Éducation Physique et Sportive au lycée, il aura une liaison avec Blanche, ce qui va perturber cette dernière. À la moitié de la première saison, il doit partir au Mexique pour y retrouver sa sœur qui vient de faire une overdose.

Félix 
Félix interprété par Xavi Mira (VF : Constantin Pappas) – Saisons 1 à 2 ; invité saisons 3 et 5.

Professeur de musique

Marié à Olivia, meilleur ami de Clara, Félix a une vie stable et paisible, il a un travail qui ne lui pose pas trop de problèmes. Mais tout change quand il prend conscience de la crise que traverse son mariage, et surtout quand il découvre la grossesse dissimulée de son épouse. 
Il part de Zurbarán après l'élection d'Olivia comme directrice bien qu'il lui ait donné sa voix lors de la saison 2. En effet, il avait besoin qu'elle devienne directrice pour pouvoir donner sa démission pour évoquer une incompatibilité avec la direction et pouvoir partir.
Cependant, sur la demande de Roch, il revient dans la saison 3 dans le but de savoir si l'enfant d'Olivia est de lui ou de Roch. Finalement, Olivia lui avouera qu'il s'agit du sien. Et il revient durant la saison 7 pour la fermeture du lycée Zurbarán.

Miguel Belaza 
Miguel Belaza interprété par Michel Brown (VF : Jérémy Prevost) – Saison 2.

Professeur d'histoire et de théâtre

Il est le nouveau professeur de la saison 2. Il enseigne le théâtre et n'hésite pas à aller au bout de ses idées. Il traîne avec lui un grand secret. En effet, alors que sa femme conduisait leur voiture dans un état second, elle percuta un bus scolaire causant sa mort et celles de certains jeunes se trouvant dans le bus. Il préféra s'accuser à la place de sa femme afin d'éviter des complications. Il vit en colocation avec Blanche et Irène… et aura eu une liaison avec les deux. Alors qu'il tombe amoureux d'Irène, Blanche tombe amoureuse de lui. Il quittera la série à la fin de la saison 2, car il n'arrivera pas à choisir entre ses deux colocataires.

Marta 
Marta interprétée par Ximena Suárez – Saisons 3-4.

Professeur d'éducation physique et sportive
On ne la voit pas beaucoup dans la série. Elle est chaque fois de bonne humeur et pleine d'énergie, ce qui se trouve être un atout pour son cours. Martin la renvoie, prétextant qu'elle n'était que remplaçante, pour laisser la place à Vaquero.

Martin Aguilar 
Martin Aguilar (Martín Aguilar) interprété par José Manuel Seda (VF : Marc Bretonnière) – Saisons 3-6.

Professeur de technologie / Psychopédagogue / Directeur du lycée

Avec Martin, les élèves font face à des méthodes rigoureuses. Son arrivée à Zurbarán révolutionne la vie du lycée. Olivia a avec lui une lutte de pouvoir pour obtenir le contrôle de l'établissement. Pour Blanche, Martin ne passe pas inaperçu, vu qu'elle est attirée par lui. Dans la saison 3, il devient le directeur du lycée puis sort avec Blanche et la demande en mariage, elle accepte. Après le départ de Blanche, il se met en couple avec Olivia. Dans la saison 5, Olivia découvre que Martin a eu une aventure avec Sandra, une stripteaseuse. Cette dernière est enceinte de Martin. Il démissionne à la fin de la saison 6, quitte le lycée Zurbarán et laisse la place à Enrique. Il revient lors du dernier épisode de la saison 7, pour la fermeture du lycée.

Vaquero 
Vincent Vaquero (Vicente Vaquero Castiñeira) interprété par Marc Clotet (VF : Benoît Du Pac) – Saisons 4 à 7.

Vaquero arrive au lycée en tant que nouveau prof de gym. Étant le fils de l'actionnaire principal du lycée (Vincent Vaquero Senior), il se fait pistonner pour sa place et cause le renvoi de Marta. Quelque temps après, son père va mourir d'un infarctus, Vaquero devra prendre sa place.
Il aura une liaison assez confuse avec Veronica et Berto puis avec Olivia. Dans la saison 7, il tombera amoureux de Sarah, une rencontre de vacances, et finira avec elle, à l'issue de la série.

Enrique 
Enrique Lubián  interprété par Fernando Andina  – Saison 7.

Enrique arrive au lycée en tant que nouveau directeur, il remplace Martin Aguilar, l'ancien directeur du lycée. Et il est aussi professeur d'histoire-géographie.
Mais, vers la fin de la saison 7, il tombe amoureux d'Olivia, la prof d'anglais. Il prend la décision de vendre le lycée Zurbarán.

Sara 
Sara interprétée par Sabrina Garciarena – Saison 7.

Sara est la nouvelle professeur de philosophie. En couple avec Vaquero, elle quitte le lycée dans le dernier épisode pour repartir en Argentine.

Veronica 
Veronica interprétée par Olivia Molina – Saison 5-6-7 ”

Veronica est la professeur de littérature, remplaçante de Blanche dans la saison 5. Veronica est la mère biologique de Teresa. Elle l'a eu quand elle avait 16 ans, après son premier anniversaire, elle s'est enfuie, laissant sa fille à Luis, le père. Celui-ci a expliqué à sa fille que sa mère était morte pour lui éviter de faire face à l'idée qu'elle ait pu l'abandonner. Veronica a été malade et ne peut plus avoir d'enfant, cela provoque un déclic chez elle et elle parcourt plusieurs lycées d'Espagne à la recherche de sa fille jusqu'à ce qu'une connaissance l'informe de sa présence au lycée Zurbarán, c'est ce qui la motive à postuler. C'est dans la saison 5 qu'elle lui dévoile son identité. Veronica aura une relation amoureuse en trio avec Berto et Vaquero. Dans la saison 6, Elle aura aussi une histoire avec George, le professeur d'arts, puis dans la saison 7 une autre avec Xavier assez ambivalente pour finir avec lui, finalement.

 Xavier Xavier  interprété par Juan Pablo Di Pace – Saison 7Xavier arrive au lycée Zurbarán en tant que nouveau professeur d'art. Il tombe amoureux de Sara puis de Veronica. Dans le dernier épisode, il est en couple avec Veronica.

 Marina Saisons 5 et 6Dans la saison 5, elle découvre dans les affaires de Clara le compte-rendu du médecin de Rock et découvre qu'il sort de désintoxication. Marina exprimera sa crainte au retour prématuré du prof d'art. Entre elle et Rock, il y aura une certaine tension. Une fois dissipée, malgré leur différence, ils se rapprocheront. Elle finira par mettre ses distances avec lui. Étant contre le mariage homosexuel, elle sera traitée d'homophobe par Fred qui ne comprend pas ce point de vue. Marina est séropositive. Les élèves ne viennent plus dans son cours depuis que leurs parents ont appris la nouvelle. Marina voudra démissionner mais Daniela arrivera à faire revenir les élèves et parlera à sa mère pour qu'elle calme les parents des élèves. Dans la saison 6, cette dernière est de nouveau très bien intégrée au lycée. Elle aura une relation d'abord confuse avec Arturo puis cette relation se stabilisera à la fin de la saison 6. Elle allait également marier Fred avec Boris, à la demande de ces derniers, mais le mariage a été annulé.

 Jorge Saisons 5 et 6Dans la saison 5, Jorge rencontre Jules et David qui l'aident à trouver la salle de classe ou il doit rencontrer ses élèves pour son premier cours. Jorge, sous l'ordre de Martin, tentera de parler à Roman à cause de son problème de drogue. David aura des vues sur lui. Jorge deviendra son confident et le conseiller tentera d'arranger les choses entre lui et Fred. Mais David a tourné la page et tente de le séduire. Jorge résistera à ses sentiments pour son élève. Dans la saison 6, Jorge remplace Rock en tant que professeur d'histoire de l'art. Il se rapproche de Veronica qui vient de quitter Berto et Vaquero. Jorge emménage chez Vaquero et Veronica. Jorge est bisexuel, il se rapproche de Veronica et finit par sortir avec elle après une relation confuse. Theresa flashera un moment sur lui au détriment de sa mère et de Jorge. Vers la fin de la saison 6, il empêchera David de se suicider et l'emmènera au lieu du mariage de Fred. On apprend au début de la saison 7 que Veronica et Jorge s'étaient fiancés pendant les vacances mais que ce dernier l'a quitté. 

 Élèves 

 Grégory Grégory « Greg » Martínez (Gorka Martínez) interprété par Adam Jezierski (VF : Donald Reignoux) – Saisons 1 à 4 ; 5 (épisode 1, 13 et 14) et 6 (deux derniers épisodes)

Greg est connu pour être le caïd du lycée, il se drogue à longueur de journée et passe son temps à se moquer des autres élèves (mais, n'est pas quelqu'un de mauvais.), surtout de Jan l’élève chinois pendant les saisons 1 et 2 et aussi de Fred mais ils deviendront amis. Il est sorti avec Ruth mais il l'a trompée avec Laura. Ils ressortiront ensuite ensemble mais cette fois-ci il va la droguer pendant une soirée, Greg décide donc de la quitter définitivement mais quand il décide de la reconquérir il découvre qu'elle sort avec son meilleur ami César. Ils finissent par se battre et Ruth repart avec Greg qui ne parle plus à son meilleur ami. Dans la saison 3, Ruth en a marre de cette souffrance et décide de quitter Greg pour de bon mais Greg veut toujours revenir avec elle. Il décide donc de faire du chantage à David pour la récupérer. Dans la saison 4, il a couché avec Paola lors d'une  soirée durant l'été. Paola est tombée enceinte de lui ; mais quand Greg le découvre, il veut à tout prix qu'elle avorte mais Paola veut garder le bébé. Il finit donc par assumer son rôle de père. Greg et Paola vont passer de plus en plus de temps ensemble et Paola va tomber amoureuse de Greg et le lui avoue. Greg la fuit au début puis découvre qu'il est aussi amoureux de Paola. Il va sortir avec elle durant la saison 4. Là va commencer une très belle histoire entre Paola et Greg mais à la fin de la saison, Paola se fait renverser par une voiture que conduisait Marcos et David, Greg furieux décide de retrouver le coupable, il retrouve Marcos et manque de le tuer. Il finit par se rendre à la police. Dans la saison 5, tout se passe bien jusqu’à l'arrivée d'un autre problème, pendant une fête bien arrosée Teresa a été violée et a accusé Greg qui ne se souvient de rien. Il finit par quitter la ville en laissant derrière lui Paola et son fils mais revient à la fin de la saison pour l’accouchement de Paola. Il n'est pas présent dans la saison 6 car il a cassé avec Paola mais va revenir pour les 2 derniers épisodes pour voir son fils. Il part avec eux à la fin de la saison 6.Il revient avec Paola lors du dernier épisode de la saison 7, pour la fermeture du lycée Zurbaran.

 Paola Paola Blasco (Paula Blasco) interprétée par Angy Fernández (VF : Kelly Marot) – Saisons 1 à 6

Sœur d'Isaac

Paola est la meilleure amie de Joy. Dans la première saison, elle est attirée par César mais finit par sortir avec Jan un nouvel élève d'origine chinoise. Par la suite, celui-ci retourne en Chine car, à la suite du mariage de sa cousine décide de la renvoyer et pour ne pas avoir de complication avec Paola s'en va donc à son tour. À la fin de la saison 2, elle perd son frère qui meurt à la suite d'un accident de quad lors d'une excursion scolaire.

Dans la saison 3, elle sort avec César et fait même un plan à trois avec lui et Alma. Bien plus tard elle surprend César avec Ruth. Brisée, elle couche avec Greg et tombe enceinte. Elle veut d'abord avorter mais finalement y renonce. Elle se rapproche de Greg mais ne lui fait pas totalement confiance. À la fin de la saison 4, elle se fait renverser et se retrouve à l'hôpital. Son bébé est en danger. Greg s'en va et lui laisse un mot d'adieu, il se dénonce à la police.
À la fin de la saison 5, Paola donne naissance à son bébé Isaac.
Elle l'élève seule à la suite du départ de Greg. Mais il revient à la fin de la saison 6. Elle quitte la série à la fin de la saison 6, elle part avec son fils et Greg.Elle revient avec Greg lors du dernier épisode de la saison 7, pour la fermeture du lycée Zurbaran.

 Joy Joy Freire (Yolanda « Yoli » Freire) interprétée par Andrea Duro (VF : Manon Azem) – Saisons 1 à 7

Fille provocante mais franche, Joy est la meilleure amie de Paola. Elle sortira avec Isaac. Mais Joy prendra en flagrant délit Isaac embrassant Irène. Elle décidera de leur mener la vie dure. Plus tard elle sera cool avec Oliver qui la violera. Blessée, Joy ne voudra pas l'accuser de viol pensant que c'est de sa faute. Son frère tabassera Oliver. Celui-ci décidera alors de tout dévoiler à la police.
Le frère de Joy aura de gros problèmes avec la justice et Joy en payera souvent les conséquences en l'aidant.Elle sortira aussi avec Diego mais rompt avec lui car il ne veut pas coucher avec elle car il est très croyant. Elle va sortir avec Jules. Plus tard, le père de Jules, son petit ami, se comportera  bizarrement avec elle. Il lui promet d'aider son frère mais en échange elle doit le rejoindre à l'hôtel.
Joy rompt avec Jules dans la saison 5 à la suite des problèmes avec le père de celui-ci.
À la suite de la soirée donnée par Alvaro, Joy et Fred vont passer la nuit ensemble. Elle commence à se sentir attirée par Fred, son meilleur ami.
Dans la saison 6, elle commence une histoire d'amour qui sera de courte durée avec Roman  car celui-ci est déjà amoureux de Ruth. Dans la saison 7, elle va sortir avec Salva. Ils viendront tous les deux lors de la fermeture du lycée.

 Frédéric Frédéric « Fred » Redondo (Fernando « Fer » Redondo) interprété par Javier Calvo (VF : Yoann Sover) – Saisons 1 à 7.

Fred est un garçon extrêmement sensible. Au tout début de la saison 1, il est le meilleur ami de Rubén qui compte énormément pour lui. La mort de ce dernier va d'ailleurs dévaster Fred. De plus, il est homosexuel et le vit mal car des gens comme Greg l'insultent à longueur de journée. Il se fait passer pour hétérosexuel afin qu'on le laisse tranquille. Il vivra une histoire d'amour avec Hugo dans la saison 2, mais elle se finira à cause d'une vidéo d'eux au lit prise sans l'accord de Fred, que Hugo perd, et que Blanche retrouve.   
Plus tard, il vit une belle histoire avec David, mais celle-ci ne sera pas sans obstacles. Il sortira ensuite avec Joy mais cela ne va pas durer très longtemps, il est encore amoureux de David.
Dans la saison 6, il sortira avec Boris (Borja), un sculpteur avec qui il doit se marier mais il aime toujours David et annule son mariage. À la suite de l'affrontement d'un élève, Fred meurt accidentellement d'un coup de fusil ayant mal tourné. Par la suite, Joy, puis David, verront Fred en tant que fantôme. Pour la fermeture du lycée Zurbaran, Fred est présent mais reste visible que pour David et Joy.

 César César Cabano (Cabano de Vera) interprété par Maxi Iglesias (VF : Benjamin Pascal) – Saisons 1 à 5.

C'est le meilleur ami de Greg, bien que dans la deuxième saison, sa relation avec Ruth (ex-petite amie de Greg) génère des conflits entre les deux adolescents.
Dans la saison 1, il est très attiré par Paola mais ça ne marche pas car celle-ci est avec Jan.
Dans la saison 2, il sort avec Ruth mais elle le quitte pour retourner avec Greg.
À la fin de la saison 2, il provoque involontairement (avec Greg) la mort d’Isaac.
Dans la saison 3, César est en couple avec Paola mais à la fin de la saison il va revenir vers Ruth.
Dans la saison 4, il apprend qu'il souffre d'un cancer mais Ruth est là pour l'aider.
Il part en Angleterre dans le dernier épisode de la saison 5 pour accomplir son rêve : jouer au football. Ruth et lui se remettront ensemble dans la saison 7. Ils laisseront un message vocale lors du dernier épisode de la saison 7 ou ils expliquent qu'ils vivent à Barcelone.

 Jules Jules de la Torre (Julio de la Torre) interprété par Gonzalo Ramos (VF : Alexis Tomassian) – Saisons 1 à 6.

Jules est au début de la série un peu rebelle et traine avec Greg et César. Quand son frère va mourir, il va se rapprocher de Fred puis va sortir avec Lola. Il va rencontrer à la fin de la saison 2 Rodri, un nazi qui va l'entrainer dans son groupe et Jules va sortir avec la sœur de Rodri. Il va être triste de voir partir Lola dans la saison 3 et va se rapprocher de ses amis comme Fred et David. Il va avoir une histoire avec Violette dans la saison 3 puis avec Joy dans la saison 4. Sa relation avec Joy est au plus mal à la fin de la saison 4 car le père de Jules veut coucher avec Joy. 
Il se rend compte dans la saison 5 qu'il a fait l'amour avec Teresa tous deux étant sous l'emprise de la drogue.
Dans la saison 6, il quitte la série avec Lola. Il reviendra accompagné de celle-ci lors du dernier épisode de la saison 7 pour assister à la fermuture du lycée Zurbaran.

 Ruth Ruth Gómez Quintana interprétée par Úrsula Corberó (VF : Caroline Pascal) – Saisons 1 à 6.

Ruth est discrète en début de saison. Elle sortira très peu de temps avec Isaac qui lui donnera une maladie sexuelle, qu'elle donnera par la suite à Greg. Elle va sortir avec ce dernier, il la trompera avec Laura mais elle le récupérera; il re-trompera Ruth avec Laura à la suite de l'hospitalisation de Ruth à la fin de la saison 1, à cause de la drogue prise durant une soirée.  Mal dans sa peau, elle a de sérieux problèmes d'auto-estime qui s'aggraveront par la suite. Son père a été marié avec Clara avant de connaître la mère de Ruth. Sa mère et son père meurent dans un accident de voiture et son oncle ne veut pas prendre la responsabilité de s'occuper d'elle, c'est donc Clara qui s'en charge car elle aime beaucoup Ruth.
Ruth sort ensuite avec César pendant la saison 2, elle retournera vers Greg. Lors de la saison 3, sa relation avec Greg se détériore mais elle n'a pas la force de le quitter. Cependant elle lui fait comprendre. Ils finiront par se séparer. Par la suite elle sortira avec David. Contraint d'être méchant avec elle à cause d'un chantage de Greg, il la fera devenir boulimique. Clara la placera dans un hôpital psychiatrique où elle tentera de se suicider. Grâce à l'amour de César elle ira mieux et ressortira avec lui dans la saison 4.
Dans la saison 4 elle l'aide beaucoup par rapport à son cancer.
Elle commencera à se rapprocher de Roman, à la suite du départ de César dans l'épisode final de la saison 5, jusqu'à tomber véritablement amoureuse de lui dans la saison 6. Elle va alors sortir avec lui vers le milieu de la saison au détriment de Joy qui sortait avec Roman. Une dispute s'en suivra entre elles deux mais elles finiront par se réconcilier. 
Ruth part dans l'épisode final de la saison 6 pour revenir avec César. Dans l'épisode final de la saison 7 on la voit sur le portable de Joy où elle explique qu'elle vit, actuellement, avec César à Barcelone.

 Lola Lola Ariste (Covadonga « Cova » Ariste) interprétée par Leonor Martín (VF : Alexandra Garijo) – Saisons 1-3 puis Récurrente Saisons 5-6.

Lola est une fille rebelle, idéaliste, et qui se préoccupe de la planète. Elle rêve de faire des études de médecine pour entrer dans l'ONG « Médecins Sans Frontières ». Elle est aussi très extravertie, n'hésite pas à donner son opinion et est prête à tout pour aider ses amis. Elle est d'abord la petite amie de Rubén de qui elle se sépare avant le début de la première saison puis de son frère Jules.
Lola part à Alicante dans la saison 3 à la suite de la mutation de son père à un autre poste se trouvant là-bas. Elle reviendra ensuite à la fin de la saison 5 pour l'accouchement de son amie Paola. 
Elle repartira avec Jules dans la saison 6. Ils reviendront tous les deux dans l'épisode final de la saison 7 pour la fermeture du lycée.

 Isaac Isaac Blasco interprété par Karim El-Karem (VF : Emmanuel Garijo) – Saisons 1-2

C'est le frère de Paola.
Au tout début de la série, on le voit en compagnie d'une jeune femme avec qui il a passé la nuit. Cette dernière se trouve en fait être sa nouvelle professeur de philosophie. Par la suite, les deux personnages vont se rendre compte qu'ils éprouvent des sentiments l'un pour l'autre mais doivent garder leur relation secrète car elle pourrait générer un scandale au sein du lycée, ce qui arrive lorsque Joy les surprend dans le final de la saison 1 "Ménage à Trois".
Après avoir réussi à faire revenir Irène au lycée, Isaac part en excursion avec sa classe mais il se retrouve impliqué dans un accident de quad avec César et Grégory. D'abord remis de ses blessures, il fait une hémorragie cérébrale qui lui sera fatale et meurt dans les bras d'Irène, dans le final de la saison 2 "État de Choc". Son "fantôme" réapparait lors de ses obsèques et salue une dernière fois Irène d'un sourire triste avant de disparaitre.

 Jan Jan Taeming (prononcé Yann) interprété par Andrés Cheung (VF : Taric Mehani) – Saisons 1-2.

Élève de Zurbarán d'origine chinoise ce qui lui vaudra de devenir dès le début la tête de turc de Greg et ses amis. Passionné par l'art et particulièrement le dessin il devient le protégé de Roch qui lui trouvera un stage. son père ne comprend pas cette passion. Il devient le petit-ami de Paola dès le début de la série. Dans la saison 2, il doit se marier avec sa cousine Xiao Mei pour éviter qu'elle se fasse expulser. Cela engendre des tensions dans son couple avec Paola. Se sentant inférieur aux autres, il finit par tromper Paola avec cette dernière car elle lui avouera qu'il est le plus beau. Il comprendra que ce n'était qu'une ruse de sa cousine pour qu'elle tombe enceinte afin d'en finir avec le mariage. À la fin de la saison 2, Jan repart en Chine en laissant une lettre d'explications à Paola… Il revient dans le dernier épisode de la saison 7 lors de la fermeture de Zurbaran.

 Oliver Oliver interprété par Olivier Morellón – Saisons 1-2.

Dans la saison 2, il humilie Fred en lui faisant croire qu'il lui plait. Par la suite il devient le petit-ami de Joy et la viole. Berto le tabasse, donc il va se rendre a la Police. Joy le convainc de se rétracter et il le fait. Il disparait dans la saison 2, vers la fin.

 Rubén Rubén de la Torre interprété par Julio Soler Vargas (VF : Jérémy Prévost) est le frère de Jules – Saison 1.

Rubén a un secret que Greg connait. Avec Adrien, son meilleur ami, il a participé au  viol d'une fille sous l'emprise de médicaments. Alors que les deux garçons rentrent chez eux, Adrien s'écroule à terre ; il fait une overdose. Terrorisé, Rubén s'enfuit mais appelle quand même les secours. Adrien est dans le coma, Rubén culpabilise et tente dans le premier épisode "Des Choses à Faire Avant de Mourir" de se suicider avec des médicaments. Son frère Jules arrive alors et avorte la tentative de Rubén mais ne dit rien aux autres. Mais dans le deuxième épisode "Agir ou Laisser Faire", Adrien est diagnostiqué en état de mort cérébrale : il ne se réveillera pas. Écrasé par le remords d'avoir tué son ami, Rubén meurt en se jetant du haut de son balcon. Son personnage ne disparait pas pour autant et il occupe une part importante dans l'intrigue des épisodes. Il réapparaitra dans les rêves de Jules en insultant son frère de lâche, ce dernier refusant de voir la vérité en face.

 Laura Laura interprétée par Ítaca López.
C'est le coup d'un soir de Greg. Elle est un personnage secondaire de la classe refaisant quelquefois surface pour l'une ou l'autre histoire.

 Lucie Lucie (Lucía) interprétée par Miriam Giovanelli (VF : Jessica Monceau) – Saison 3.

Lucie est la petite amie de Jules au début de la saison 3. Elle le poussera à devenir néo-nazi. Lors d'une soirée où elle voit Jules parler avec Fred, n'acceptant pas de voir son petit copain avoir une relation avec un homosexuel, elle décide de le quitter. Par la suite, Jules et Clara lui tendent un piège qui la mènera, elle et son frère Rodri, en prison.

 Alma Alma interprétée par Sandra Blázquez – Saisons 3 à 7.

Alma arrive au lycée dans la saison 3. C'est une fille manipulatrice qui n'a pas froid aux yeux. Elle ne montre pas ses sentiments et n'hésite pas à se servir des gens pour arriver à ses fins. Lors de ses premières semaines au lycée, Alma fait tout pour cacher son passé mais Paula et César, avec qui elle s'est liée d'amitié, tentent de découvrir ce qu'elle cache. Alma a passé plusieurs mois dans un centre fermé après avoir été impliquée dans la mort d'une fille, avec la complicité d'Erica, son ancienne meilleure amie. À la fin de la saison 3, Erica revient dans la vie d'Alma pour se venger et finit par tenter de mettre le feu au lycée.

Dans la saison 4, Alma tente de convertir Diego afin qu'il apprenne à être plus « méchant » et lui donne des conseils pour qu'il s'y prenne mieux avec les filles. Cependant, elle est jalouse quand il est avec une autre fille qu'elle. À la fin, elle lui dit qu'il lui plait et semble triste qu'il s'en aille. Alma commence une histoire avec Alvaro dans la saison 5, qui réussit à lui ouvrir les yeux sur ses sentiments réels. Dans la saison 6, Alvaro se rapprochera de Teresa et Alma essayera de l'oublier. Elle se rapproche véritablement de Joy, Paula, David, Fred, Ruth et Roman dans la série. 

Alma voudrà partir de l'Espagne pour aller en Amérique. N'ayant pas l'argent, elle ira travailler dans un club de striptease où elle couchera avec des hommes pour de l'argent. Daniela et Teresa s'en donneront à cœur joie pour l'humilier, mais Teresa lui demandera pardon dans les derniers épisodes. À la fin de la saison 7, Alma se remet avec Alvaro et décide de ne plus partir en Amérique..

 Diego Diego Domínguez Palma (Joaquín « Quino » Domínguez Palma) interprété par Óscar Sinela (VF : Alexandre Nguyen) – Saisons 3 et 4.

Diego est chrétien évangélique. Il fait de la musique et sort avec Joy durant la saison 3. À la saison 4, lors de la rentrée Joy décide de mettre fin à leur relation. Par la suite, il a une relation avec Alma puis de nouveau avec Joy. À la suite de la nouvelle rupture avec Joy, Diego quitte la série en annonçant son besoin de recommencer une nouvelle vie. Il sortira un disque que l'on verra à la fin de la série.

 Violette Violette (Violeta) interprétée par Irene Sánchez (VF : Karine Foviau) – Saisons 3-4.

Fille ronde et timide, elle fugue de son internat au début de la saison 3 pour aller se réfugier chez Irène, sa tante. Elle arrive à être acceptée à Zurbaran mais reçoit des moqueries à cause de son surpoids. Elle est passionnée par les jeux vidéo, au grand étonnement de Jules avec qui elle développe une amitié. Elle crée le cyber Zurbaran qui s'avérera être plus une source de problème que d'amusements. Elle tombera amoureuse de Jules malgré la prévention de sa tante qui aura entendu Jules la critiquer dans son dos. Violette ne voulant pas l'écouter prouvera à Jules qu'elle tient à lui. Elle apprendra également que Jules a embrassé Joy et mettra la vidéo en ligne dans le jeu. Pour finir Jules s'excuse et ils finissent par sortir ensemble vers la fin de la saison 3. Elle lui propose de partir avec lui en voyage dans toute l'Europe mais il refusera ne se sentant pas encore prêt. Ils décident de coucher ensemble mais Christina, sa mère, les surprend et Violette est renvoyée en internat.

 David David Ferrán interprété par Adrián Rodríguez (VF : Pascal Grull) – Saisons 4 à 7 (Récurrent saison 3).

David est un ami d'enfance de Jules. Il apparaît dans la saison 3 et tombe amoureux de Fred.C'est quelqu'un de très ouvert et de très franc, mais il rencontrera de nombreux problèmes avec son homosexualité. Ils se sépareront de nombreuses fois avec Fred, mais ils se pardonneront à chaque fois. Dans la saison 7, avouant à Fred qu'il pensait être bisexuel, celui-ci commencera à lui taper sur les nerfs, étant toujours inquiet de l'honnêteté de David, et ils se fâcheront définitivement. Ce n'est qu'à la mort de Fred vers la fin de la saison, qu'il se rendra compte qu'il l'aimait vraiment. Il accusera Jon d'avoir tué involontairement Fred, mais réussira à lui pardonner grâce à Joy.

 Teresa Teresa interprétée par Lucia Ramos (VF : Charlyne Pestel) – Saisons 5 à 7.

Teresa arrive dans la saison 5. Elle est très timide. À la suite de la soirée organisée par Alvaro, elle va être droguée et violée. Elle va d'abord accuser Greg puisqu'il était le dernier à qui elle avait parlé à la soirée. Greg quittera le lycée et la ville par peur d'aller en prison parce qu'il avait des antécédents avec la police, mais assurant être innocent. Avec l'aide d'Alma et de Paola elle innocentera Greg (qui reviendra dans le dernier épisode). Teresa sera choquée de savoir qu'elle n'avait pas été violée mais qu'elle avait fait l'amour avec Jules qui était lui aussi sous l'emprise de la drogue. Elle découvrira également que sa mère est Veronica. Son comportement évoluera dans la saison 7 où elle deviendra dévergondée, et, grâce à Roman, elle s'en sortira.

 Roman Roman interprété par Nasser Saleh (VF : Arthur Pestel) – Saisons 5 à 7.

Roman, de son vrai nom Rachid, arrive dans la saison 5, il sera logé chez Clara et Ruth en famille d'accueil. Il aura une liaison avec Ruth, mais celle-ci le repoussera pour être avec César. Il aura également de grands problèmes avec la drogue dont il ne parviendra pas à se délier jusqu'à la saison 7. Il sera extrêmement proche de Joy, Alma, Fred et David et aidera Teresa à réparer ses erreurs. Il tombera amoureux d'elle dans les derniers épisodes et ils resteront ensemble.

 Alvaro Alvaro – Saisons 5 à 7.

Alvaro, jeune garçon assez riche , devient très vite populaire au début de la saison 5 car il organise une grande soirée chez lui, et il devient le délégué de la classe. Sa soirée a cependant dégénéré car il a drogué ses amis, et Teresa pense avoir été violée. Il commence à sortir avec Alma, d'abord en cachette puis officiellement. Lorsque la vérité éclate sur ce qui est passé à sa soirée, Alma rompt avec lui et il est rejeté par les autres, jusqu'au début de la saison 6. Au début de la saison 6, Alma, toujours amoureuse, recommence à sortir avec lui en cachette. Teresa finit par pardonner Alvaro. Lors d'une excursion scolaire Alvaro a un accident et Teresa vient le secourir. Ils finissent par se rapprocher et sortir ensemble, pour de faux au début et pour de vrai à la fin de la saison 6. Mais Alvaro sort aussi avec Alma en cachette. Teresa le découvre à la fin de la saison 6 et ne pardonnera plus à Alvaro. Au début de la saison 7, Alvaro se rapproche de Jon et terrorise Salva et Tono. Cela se termine par une fusillade et Alvaro est rejeté par tout le monde à nouveau. À la fin de la saison il aide Alma à se sortir de sa situation et reviennent ensemble lors de la fermeture du Lycée.

 Daniela Daniela  interprétée par Lorena Mateo (VF : Olivia Luccioni) – Saisons 6 à 7 (Récurrente saison 5).

C'est la sœur de Vaquero. Elle ne sera pas beaucoup appréciée des filles à son arrivée et celles-ci se vengeront en faisant croire aux autres qu'elle avait le sida. Ces rumeurs se révélant fausses, elle deviendra la meilleure amie de Teresa. Plus tard, dans la saison 7, s'étant révélée odieuse avec beaucoup de personnes, par exemple Alma, elle sera rejetée par tout le monde. Elle se réconciliera avec les autres dans le dernier épisode et assistera à la fermuture du lycée.

 Jon Jon interprétée par Alex Hernandez - Saisons 6 et 7. 	

Jon est un garçon en fauteuil roulant qui est dans un premier temps très apprécié des autres élèves. Alvaro, désormais rejeté par les autres cherchera à se racheter en faisant équiper le Zurbaran de rampes d'accès pour Jon. Malgré son handicap, Jon est capable du meilleur comme du pire. Du meilleur : il parvient à séduire Daniela et à avoir une relation tumultueuse avec elle dans la saison 6. Pour cela il se liera d'amitié avec Salva, qui est devenu "l'ami" de Daniela, mais qui est aussi amoureux d'elle, ce qui ne manquera pas de créer des tensions entre les deux garçons. Il est aussi capable du pire : dans la saison 7, fâché avec Salva à la suite d'une dispute ayant mal tourné, il sera sans pitié, agressif, bagarreur et il terrorisera Salva, mais aussi Tono. Tono, tentera de le tuer, ce qui provoquera la mort de Fred. Jon essaiera de se faire pardonner pour cela auprès de David.  
  	
 SalvaSalvador "Salva" Quintanilla - Saisons 6 et 7. (L'acteur qui joue Salva fais aussi une apparition dans la saison 4 épisode 13 mais il s'appelle Samuel)

interprété par Álex Martínez

Salva est un garçon timide et rêveur qui se fait remarquer au début de la saison 6 pour avoir été distrait en cours. Il est amoureux de Daniela et lui écrit une lettre d'amour, mais glisse la lettre dans le casier de Fred. La rumeur commence à se répandre qu'il est homosexuel. Il subit donc les moqueries des autres, dont Jon. Il essaie de prouver le contraire mais après que Daniela l'a défendu tout en croyant qu'il est homosexuel, il décide de se faire passer pour tel afin de se rapprocher de Daniela. Jon se rapprochera de Salva dans le but de conquérir Daniela, et finira par devenir son ami, jusqu'au jour où il découvrira que Salva aime Daniela. Une dispute entre les deux tournera mal, et dans la saison 7, Jon et Salva deviendront ennemis. Salva se fait humilier par Jon et Alvaro, car Alvaro a aussi un compte à régler avec Salva. Salva se rapproche alors de Joy, Roman, David, et Alma. Joy réconfortera Salva à la suite des humiliations de Jon, et ils finiront par sortir ensemble à la fin de la saison 7 et assisteront à la fermeture du lycée.

 Personnel de Zurbarán 

 Berto Freire Caballar Berto Freire Caballar interprété par Álex Barahona (VF : Frédéric Popovic) est le frère de Joy – Saisons 2 à 6

Il est le frère de Joy avec qui il entretient d'assez bonnes relations. Serveur à la cafète du lycée, il s'éprend de Blanche mais celle-ci choisira finalement Martin, ce qui lui brisera le cœur. Il souffrira beaucoup à cause de cette histoire. Il aura des ennuis à la fin de la saison 4 n'ayant pas surveillé une fête correctement et un élève étant tombé dans le coma. Plus tard, il aura une relation confuse avec Vaquero et Veronica. Il revient au côté de Blanche, dans la saison 7, pour la fermeture du lycée Zurbaran.

 Léo Léo (Leonor « Leo » Grandes Álvarez) interprétée par Verónica Moral (VF : Hélène Bizot) est professeur de philo remplaçante – Saison 2.

C'est l'ex-Femme de Roch, avec qui elle a eu une fille.
Elle est venue au lycée en tant que professeur de philosophie, remplaçante d'Irène ; elle est peu appréciée des élèves qui jugent que ses cours sont trop compliqués et ne cessent de la comparer à Irène. Elle est renvoyée parce que la direction se rend compte qu'elle est manipulatrice avec Roch et qu'elle se drogue. Cependant Roque repart vivre avec elle à la fin de la saison 6, car leur fille a des problèmes de santé et a besoin de lui.

 Matilde Martínez Matilde Martínez, interprétée par Arantxa Aranguren, est la mère de Greg – Saisons 2-5.

Matilde est engagée en tant que femme de ménage du lycée par Alphonse afin de pouvoir avoir l'œil sur Greg. C'est une mère attentive, qui fait de son mieux pour son fils même si parfois c'est un peu  maladroit et qui croit en la bonté de celui-ci, croyant tout ce qu'il lui raconte.
Elle sera d'abord fâchée quelques minutes sur son fils pour sa futur paternité mais très vite le soutiendra.

 Mario Barrio Mario Barrio, interprété par Fele Martínez (VF : Thierry Kazazian) – Saisons 1-2.

Il est un ex-petit-ami d'Irène. Après une soirée bien arrosé, Blanche compose son numéro avec le téléphone d'Irène après que cette dernière a parlé de lui. Afin de se justifier Irène prétendra qu'elle a toujours des affaires à lui. Pour finir, il ressortiront ensemble. Mais il découvrira qu'elle aime toujours Isaac. Cependant il n'en dira rien. Il reste à Zurbaran pour effectuer un reportage sur les étudiants. Lors de la fête sans alcool du lycée à la fin de la saison 1, il se rapproche de Blanche et ils font l'amour. Ce qui mettra fin aux problèmes de Blanche par rapport au sexe. Elle voudra sortir avec lui mais il lui dira que ce n'était pas sérieux pour lui. Il partira dans le début de la saison 2 après avoir décidé de ne pas diffuser le reportage.

 Marga Marga, interprétée par Susana Martins (VF : Juliette Degenne), est la présidente de l'association des parents d'élèves. Elle est très exigeante, mais veut par-dessus tout le bien du lycée.  – Saison 2.

 Autres 

 Loli Dolores « Loli » Prieto, interprétée par Teresa Arbolí, est la mère de Paola et Isaac – Saisons 1, 2, 3 ( et dernier épisode), 4 (épisode 5 (VO) et dernier), 6 ( et  (VO)).

Après s'être séparée de son mari, Loli tombe amoureuse d'Alphonse le conseiller d'éducation du Lycée mais tout cela change quand elle dépose une plainte contre le lycée et Roch (le fils d'Alphonse) pour négligence à la suite de la mort de son fils Isaac. Alphonse voudra la revoir mais elle lui dira de ne plus la contacter. 

Elle n'est mise au courant de la grossesse de sa fille que deux mois après que cette dernière est tombée enceinte. Elle ne comprendra pas que Paola veuille garder l'enfant, la trouvant trop jeune, mais sera séparé d'elle lorsque Paola décide de suivre Greg.

 Père de Jan 
Carlos Wu : Père de Jan
saison 1 et 2 : C'est le propriétaire d'un petit magasin qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Lorsqu'il découvrira la liaison de son fils Jan avec Paola, il tentera de les séparer et de renvoyer Jan en Chine. À la fin, il acceptera de le laisser terminer son année à Zurbaran.

 Père de César 
Santiago Meléndez : Père de César – Récurrent saison 2.

Le père de César est un homme violent, on apprend qu'il bat régulièrement sa femme et son fils. Il est, de plus, quelqu'un de malhonnête qui n'hésite pas à mentir pour que les choses tournent en sa faveur. Blanche décide alors de tout mettre en œuvre pour éloigner cet homme de son élève.

 Photographe 
Un photographe, interprété par Víctor Rivas, Saison 2.

 Xiao Mei Xiao Mei, interprétée par Nancy Yao, cousine de Jan – Saison 2.

Dans la saison 2, alors que Jan est en couple avec Paola, la famille de Xiao Mei souhaite que les deux cousins se marient pour leur permettre de rester en Espagne. Cependant, cela va au-delà du simple service rendu à la famille puisque Jan trompe Paola avec elle. Ils finissent par se marier à la fin de la saison 2 avant de disparaitre tous les deux.

 Rodri Rodrigo « Rodri » Prieto, interprété par Carlos Velasco (VF : Jochen Hägele) – Saisons 2-3.

C'est le frère de Lucie. Lui et sa sœur font partie d'un groupe à l'idéologie nazie et tentent d'entrainer Jules avec eux. Il jouera les protecteur envers Jules et ira même jusqu'à menacer de tuer Clara si elle l'embête encore. Après que Jules a défendu Fred lors d'une soirée, Rodri le tabasse. Jules le dénonce à la police. Rodri voudra se venger de celui-ci mais finira en prison.

 Marisa Madrona Marisa, interprétée par María Casal (VF : Martine Meirhaeghe) – Saisons 2 et 3.
Elle est la femme d'Alphonse et la mère de Roch. Elle est aussi inspectrice du système éducatif dans les établissements scolaires de second degré. On la découvre lorsque Alphonse a des soucis de santé.Elle apprendra qu'Olivia est peut-être enceinte de son fils. Elle soutiendra son mari pour qu'il se fasse opéré. Ce dernier lui avouera, après son opération qu'il aime Loli et demande le divorce. On apprend que Roque et lui n'ont pas une relation de complicité avec Marisa et qu'ils ne la tiennent jamais au courant de rien. Elle acceptera le divorce à l'amiable proposé par Alphonse.

 Thomas Thomas McCarty, interprété par Mark Schardan (VF : David Gasman), est le petit-ami d'Irène – Saisons 3 et 4.

Thomas est américain, il semble peu agile et enchaîne les gaffes. Il est embauché par Martin au début de la saison 3 afin d'assister aux cours d'Anglais et d'évaluer les professeurs (Clara et Olivia) à leur insu. Après un dîner en tête-à-tête avec Irène, les deux professeurs se rapprochent et couchent ensemble. Par la suite leur relation devient assez instable et Thomas se fait embaucher comme steward pendant quelque temps. Au début de la saison 4, on apprend que le couple s'est marié pendant les vacances à Las Vegas. Martin fait de nouveau appel à lui pour donner des cours d'Anglais aux professeurs de Zurbaran. On apprend qu'il a quitté le Zurbaran avec Irène et retourne à Las Vegas pour officialiser leur mariage.

 Erica Erica, interprétée par Aura Garrido, est une ennemie d'Alma – Saison 3.

Erica était amie avec Alma avant qu'un terrible accident arrive dans lequel les deux jeunes filles sont responsables. Lorsqu'elle retrouve Alma à Zurbaran, elle décide de lui gâcher la vie et va jusqu'à mettre le feu au lycée. Elle disparait après avoir été remise à la police à la fin de la saison 3.

 Sandra Sandra (Sandra'') interprétée par Marina Gatell (VF : Isabelle Volpe) est strip-teaseuse – Saison 5.

Sandra est une strip-teaseuse avec qui Martin a eu une relation d'un soir après le départ de Blanche. Par la suite, Sandra se rend compte qu'elle est enceinte et que Martin est le père. Elle mettra alors tout en œuvre pour détourner l'attention de Martin sur elle et rendre jalouse Olivia. C'est en partie à cause d'elle qu'ils se sépareront. Après l'accouchement, Sandra s'est enfuie, laissant le bébé sous la responsabilité de Martin. Par la suite, Sandra tentera de reprendre son enfant, ce qu'elle échouera.

Physique ou Chimie
Physique ou Chimie
Physique ou Chimie